Hopfgarten kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hopfgarten, Thüringen – kommun, Thüringen,

Österrike 

 Hopfgarten im Brixental, Tyrolen, Politischer Bezirk Kitzbühel, 
 Hopfgarten in Defereggen –  en kommun i Österrike

Robotskapade Österrikeförgreningar